Grüssow ist der Name folgender Orte:

 Grüssow (Rankwitz), Ortsteil der Gemeinde Rankwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Grüssow (Fünfseen), Ortsteil der Gemeinde Fünfseen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

 der deutsche Name von Gruszewo in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 der deutsche Name von Krzeszów, eines Ortsteils der Landgemeinde Kamienna Góra (Landeshut) im Powiat Kamiennogórski in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Krüssow